Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН — научно-исследовательский институт Российской академии наук, крупнейший центр физико-химической биологии и биотехнологии в России.

Общие сведения 
Основан в 1959 году как Институт химии природных соединений АН СССР (ИХПС). В 1974 году переименован в Институт биоорганической химии АН СССР.

Филиал ИБХ РАН располагается в г. Пущино Московской области. Всего в Институте и его Филиале работает около 1100 человек, в том числе более 500 научных сотрудников (из них 350 докторов и кандидатов наук). 36 сотрудников ИБХ РАН удостоены Государственных премий, 27 — премий Правительства Российской Федерации.

 в 1970 году Институту присвоено имя его основателя — академика М. М. Шемякина
 в 1992 году Институту присвоено имя академика Ю. А. Овчинникова

Структура 
ИБХ РАН объединяет более 100 научных и производственных подразделений.

Научные подразделения 
В Институте более 70 научно-исследовательских лабораторий в 18 отделах.

Отдел пептидно-белковых технологий 
 Лаборатория биокатализа — Лаборатория белков гормональной регуляции — Лаборатория химии протеолитических ферментов — Группа молекулярной физиологии — Группа экспрессии белковых факторов роста и дифференцировки

Отдел иммунологии 
 Лаборатория клеточных взаимодействий — Лаборатория молекулярной иммунологии — Лаборатория молекулярной тераностики — Лаборатория онконанотераностики

Отдел структурной биологии 
 Лаборатория биомолекулярной ЯМР-спектроскопии — Лаборатория моделирования биомолекулярных систем — Лаборатория оптической микроскопии и спектроскопии биомолекул — Лаборатория структурной биологии ионных каналов — Группа анализа структуры мембранных белков in silico

Отдел геномики и постгеномных технологий 
 Лаборатория структуры и функций генов человека — Лаборатория регуляторной транскриптомики — Лаборатория молекулярных основ эмбриогенеза — Группа геномного анализа сигнальных систем клетки  — Группа генной иммуноонкотерапии

Отдел молекулярной нейроиммунной сигнализации 
 Лаборатория молекулярной токсинологии — Лаборатория лиганд-рецепторных взаимодействий — Лаборатория оксилипинов — Лаборатория нейроиммунных процессов

Отдел биоинженерии 
 Лаборатория инженерии белка — Лаборатория биоинженерии нейромодуляторов и нейрорецепторов — Группа нанобиоинженерии

Отдел молекулярной нейробиологии 
 Лаборатория нейрорецепторов и нейрорегуляторов — Лаборатория внесинаптической передачи — Лаборатория синтетических вакцин — Лаборатория молекулярных инструментов для нейробиологии

Отдел молекулярной биологии и биотехнологии растений 
 Лаборатория молекулярной диагностики — Лаборатория молекулярной биоинженерии — Лаборатория функциональной геномики и протеомики растений — Лаборатория экспрессионных систем и модификации генома растений — Группа лесной биотехнологии

Отдел химической биологии гликанов и липидов 
 Лаборатория углеводов — Лаборатория химии липидов

Отдел биомолекулярной химии 
 Лаборатория химии метаболических путей — Лаборатория молекулярных основ стрессоустойчивости растений — Группа синтетической биологии — Лаборатория биотехнологии растений

Отдел биоматериалов и бионанотехнологий 
 Лаборатория молекулярной биофизики — Лаборатория полимеров для биологии — Лаборатория биомедицинских материалов — Лаборатория иммунохимии — Группа молекулярной экологии

Отдел геномики адаптивного иммунитета 
 Лаборатория методов иммуносеквенирования — Лаборатория сравнительной и функциональной геномики — Группа структурной организации Т-клеточного иммунитета — Группа алгоритмов иммуносеквенирования

Отдел функционирования живых систем 
 Лаборатория молекулярной онкологии — Лаборатория молекулярного дизайна и синтеза — Лаборатория молекулярной вирусологии — Лаборатория мембранных и биоэнергетических систем — Лаборатория микрофлюидных технологий для биомедицины — Группа молекулярных инструментов для исследования живых систем — Группа электронной микроскопии — Группа химии природных соединений

Отдел метаболизма и редокс-биологии 
 Лаборатория молекулярных технологий — Группа редокс-биологии — Группа метаболических основ патологии

Отдел биотехнологии 
 Лаборатория биофармацевтических технологий — Лаборатория биосинтеза низкомолекулярных физиологически активных соединений — Лаборатория биотехнологии гликопротеинов — Группа химии пептидов — Группа молекулярной биотехнологии

Отдел биофотоники 
 Лаборатория генетически кодируемых молекулярных инструментов — Лаборатория рентгеноструктурных исследований биополимеров — Группа молекулярных меток для оптической наноскопии — Группа химии гетероциклических соединений

Отдел биологических испытаний 
 Лаборатория биологических испытаний — Лаборатория фармакокинетики — Лаборатория токсикологии in vitro

Отдел «Учебно-научный центр»

Филиал ИБХ (Пущино)

Научно-вспомогательные и производственные подразделения 
 Опытное биотехнологическое производство
 Опытное производство медицинских изделий
 Генно-инженерный блок
 Инновационный центр «Технопарк ИБХ»
 Лаборатория производственного контроля санитарно-химических и биологических факторов
 Опытное биотехнологическое производство
 Отдел экспериментальной биологии с виварием
 Изотопный блок
 Hациональный комитет российских биохимиков
 Отдел международных научных связей
 Многофункциональный информационный центр
 Патентный отдел
 Отдел электронных ресурсов и экономических инициатив
 Отдел международных научных связей
 Редакция журнала «Биоорганическая химия»
 Отдел «Аспирантура»

Известные сотрудники 
 Берлин, Юрий Адольфович (1936—2001) — российский учёный, профессор, доктор химических наук.
 Овчинников, Юрий Анатольевич (1934—1988) — советский учёный, академик, профессор, доктор химических наук.
 Шемякин, Михаил Михайлович (1908—1970) — советский учёный, академик, профессор, доктор химических наук.

Дирекция 
 Директор:
академик РАН Иванов, Вадим Тихонович (с 1988 по 2017)
академик РАН Габибов, Александр Габибович (с 2017 по н.в.).

Адрес института 
 117997, ГСП-7, Москва, В-437, ул. Миклухо-Маклая, 16/10.
 телефон: (495) 335-01-00. Факс: (495) 335-08-12

Примечания

Ссылки 
 

Отделение биологических наук РАН
Биологические институты
Химические институты
Институты АН СССР
Наука в Москве
ИБХ РАН